Pizza
Pizza (EP) - banda estadunidense de metalcore e nintendocore chamada Horse the Band
Pizza (linguagem de programação)
Gráfico - um tipo de gráfico chamado "pizza"

Desambiguação